Simití kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Simití (ort), Bolívar, 
 Simití (kommun), Bolívar,